Бидерман () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Бидерман, Алоиз (1819—1885) — швейцарский богослов, один из известнейших догматиков новогегельянской школы.
 Бидерман, Герман Игнац (1831—1892) — австрийский статистик и педагог, профессор государственного и конституционного права.
 Бидерман, Готтлоб-Герберт (1920–2010) – офицер Вермахта.
 Бидерман, Густав Вольдемар (1817—1903) — библиограф и литературовед XIX века. 
 Бидерман, Вадим Львович (1917—1993) — российский учёный, специалист в области механики деформируемого тела, лауреат Ленинской премии.
 Бидерман, Пауль (род. 1986) — немецкий пловец, многократный чемпион мира и Европы.
 Бидерман, Фридрих Карл (1812—1901) — немецкий публицист, политик и историк.
 Бидерман, Энн (род. 1951) — американская сценаристка кино и телевидения.

Примечания